Societat Catalana de Lepidopterologia, entitat dedicada a la lepidopterologia adherida a la Institució Catalana d'Història Natural
 Survey of California and Other Indian Languages, arxiu de documentació lingüística sobre llengües ameríndies de la Universitat de Califòrnia a Berkeley
 SCL Group (de l'acrònim en anglès Strategic Communication Laboratories), empresa dedicada a l'anàlisi de dades del Regne Unit
 Spacecom (del seu nom complet en anglès Space Communication Ltd.), empresa de telecomunicacions israelí operadora del sistema de satèl·lits Amos
 SCL Tigers (de l'acrònim en alemany Schlittschuh-Club Langnau), club d'hoquei sobre gel de Langnau im Emmental, a Suïssa
 Societat Cooperativa Limitada, empresa gestionada democràticament pels seus socis
 Sistema de canvi local, xarxa monetària local basada en l'intercanvi de bens i serveis
 Security characteristic line, línia de regressió usada en el mercat de valors
 Cèl·lula d'un nivell (de l'acrònim en anglès Single-Level Cell), element de memòria capaç d'emmagatzemar només un bit
 SCL-90-R (de l'acrònim en anglès Symptom CheckList), qüestionari psicomètric per valorar la presència de patologies
 Serial clock, línia de senyal de rellotge del bus de comunicacions I²C
 SCL també és el codi IATA de l'Aeroport de Santiago, aeroport que serveix l'entorn de Santiago de Xile
 SCl també és l'acrònim de supercúmul (del nom en anglès Supercluster), agrupació de cúmuls de galàxies
 Scl també és l'abreviatura d'esclerostina (del seu nom en anglès Sclerostin), glicoproteïna sintetitzada pels osteòcits
 Scl també és l'abreviatura de la Constel·lació de l'Escultor (del seu nom en llatí Sculptor), constel·lació de l'hemisferi sud
 scl també és el codi SIL del shina, llengua indoària parlada al Pakistan
 S.C.L. també és l'abreviatura de les Germanes de la Caritat de Leavenworth (del seu nom en llatí Sororum Caritatis Leavenworthiensis), congregació religiosa catòlica femenina
 s.c.l. també és l'abreviatura de Summa Cum laude, locució llatina usada en qualificacions universitàries